Plaats in Indonesië
 Nglorog (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Nglorog (Sragen), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java